Cuando los mundos chocan es una película estadounidense de 1951 en Technicolor, de los géneros ciencia ficción y catástrofe, producida por George Pal, dirigida por Rudolph Maté y protagonizada por Richard Derr, Barbara Rush, Peter Hansen y John Hoyt. Distribuida por Paramount Pictures, se basa en la novela homónima de Edwin Balmer y Philip Wylie.

La trama narra la inminente destrucción de la Tierra por la colisión con una estrella gigante llamada Bellus, y los esfuerzos por construir una nave espacial que transporte un grupo de hombres y mujeres al único planeta de Bellus, Zyra.

Películas dirigidas por Rudolph Maté
Películas ambientadas en Washington D. C.
Películas de Paramount Pictures
Películas ganadoras del premio Óscar a los mejores efectos visuales
Películas basadas en novelas de ciencia ficción
Películas en inglés
Películas sobre el fin del mundo
Películas de Estados Unidos
Películas de catástrofes de Estados Unidos
Películas de ciencia ficción de Estados Unidos
Películas de 1951